Gordonia – rodzaj roślin z herbatowatych
 Gordonia – planetoida
 Gordonia – bakteria
 Gordonia – organizacja syjonistyczna
 Gordonia – dystrykt w Południowej Afryce